Csehország
 Žampach, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Žampach, Jílové u Prahy településrésze a Nyugat-prágai járásban
 Žampach, Kamenný Přívoz településrésze a Nyugat-prágai járásban
 Žampach, Ktová településrésze a Semilyi járásban